Bosznia-Hercegovina
Podgrađe falu Foča-Ustikolina községben, 
Podgrađe falu Gornji Vakuf-Uskoplje községben, 
Podgrađe falu Nevesinje községben,

 Horvátország
Podgrađe falu Benkovac községben, Zára megyében
Podgrađe falu Máriabeszterce községben, Krapina-Zagorje megyében
Podgrađe falu Nijemci községben, Vukovár-Szerém megyében
Podgrađe falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
Podgrađe Podokićko falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Koszovó
Podgrađe falu Gnjilane községben, a Kosovopomoravjei körzetben

 Szlovénia
Podgradje falu Ljutomer községben, Podravska régióban